Arbaoua är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Kenitra Province och regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Arbaoua ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arbaoua är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Sarsar,  meter över havet,  km öster om Arbaoua. Runt Arbaoua är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ksar el-Kébir,  km norr om Arbaoua. Trakten runt Arbaoua består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen